Свет се може односити на:
 Свет
 Свет (будизам)
 Свет (ТВ филм)

или:
 Стари свет
 Нови свет
 Нови Свет (Сењец), насеље у округу Сењец, Словачка 
 Први свет
 Други свет
 Трећи свет
 Четврти свет
 Западни свет
 Источни свет
 ТВ Свет плус
 Свет компјутера, часопис
 Женски свет, часопис
 Свет који нестаје, филм
 Свет духова, филм
 Свет криминала, филм
 Свет није довољан, филм
 Свет из доба јуре, филм
 Мали свет, филм
 Савршен свет, филм
 Водени свет, филм